Stockholmsskolan kan avse:
 Stockholmsskolan (arkitektur) – en modernistisk stil som praktiserades vid gestaltningen av parker i Stockholm
 Stockholmsskolan (nationalekonomi) – en benämning på en grupp nationalekonomer verksamma från och med 1930-talet och fyra årtionden framåt

Se även
 Forskning och utbildning i Stockholm – utbildning i Stockholm sedan 1500-talet